

Musica
 Canzone – composizione musicale
Canzone – brano di Don Backy, presentato da Adriano Celentano e Milva al Festival di Sanremo 1968
Canzone – brano di Vasco Rossi del 1982
Canzone – brano di Lucio Dalla, scritto con Samuele Bersani, del 1996
Canzone – singolo di Rkomi del 2019

Altro 
 Canzone – componimento lirico
 Canzone a ballo – sinonimo di ballata italiana antica
 Canzone di gesta (o Chanson de geste) – genere letterario epico medievale

Pagine correlate 
Canzoni